Ulfednirami nazywano wojów skandynawskich w drużynach wikingów, którzy przynajmniej rok służyli w drużynie przy boku jarla. Ulfednirowie mieli prawo zabierania głosu w dyskusjach z jarlem, byli jego radą przyboczną.

Wikingowie
Wojskowość średniowiecza